Nievergelt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Nievergelt (1935–2021), Schweizer Biologe und Zoologe
 Edwin Nievergelt (1917–2010), Schweizer Musikwissenschafter, Organist und Kantor
 Ernst Nievergelt (1912–1999), Schweizer Radrennfahrer
 Erwin Nievergelt (1929–2018), Schweizer Ökonom und Schachspieler
 Jürg Nievergelt (1938–2019), Schweizer Informatiker